Estado Aragonés es el nombre de varios partidos políticos aragoneses:
 Un partido que existió durante la Segunda República: Estado Aragonés.
 Un partido contemporáneo: Estau Aragonés.